H3 (vuurwerk), een pyrotechnische compositie die gebruikt wordt voor het liften en breken van shells
H3 (Slovenië), een Sloveense autoweg gelegen ten noorden van de stad Ljubljana
H3 (Zwitserland); zie Hauptstrasse 3
<h3> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
h3h3, ook h3 genoemd, het Amerikaanse YouTube-echtpaar Ethan Klein en Hila Klein-Hakmon
H-III, een Japanse draagraket